Саланка.

 Саланка — область и северо-восточная часть исторического района Каталонии Руссильон. 
 Саланка — река в Чувашии, правый приток реки Суры.
 Саланка — река в Хабаровском крае, правый приток Кафэ (бассейн Уссури).